

Municípios de Portugal
Pedrógão Grande — no distrito de Leiria

Freguesias de Portugal
Pedrógão (Torres Novas)
Pedrógão (Vidigueira)
Pedrógão de São Pedro — no concelho de Penamacor
Pedrógão Grande (freguesia) — freguesia do município homónimo
Pedrógão Pequeno — no concelho da Sertã

Lugares de Portugal
Praia do Pedrógão — no concelho de Leiria

Desambiguações de topônimos